Diese Liste umfasst Personen des Tanach, die im Neuen Testament erwähnt werden.

Implizit erwähnte Personen 
In der Offenbarung des Johannes werden im siebten Kapitel die Stämme Israels aufgezählt (). Da diese jeweils nach Söhnen beziehungsweise Enkeln Jakobs benannt sind, handelt es damit um indirekte Nennungen von im alten Testament erwähnten Personen. Neben den oben bereits angeführten, weil an anderer Stelle konkret als Person erwähnten, Juda und Josef werden an dieser Stelle in der Offenbarung genannt: Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Sebulon, und Benjamin.

Anmerkungen 

 
 
Liste (Bibel)
Liste (Personen des Christentums)